«Три амиго» () — кинокомедия 1986 года режиссёра Джона Лэндиса, написанная Лорном Майклзом, Стивом Мартином и Рэнди Ньюманом и снятая в жанре вестерн. Фильм пародирует классику жанра «Великолепная семёрка» и другие фильмы этого направления.

Сюжет 

Мартин, Чеви Чейз и Мартин Шорт играют троих актёров немого кино, которых по недоразумению принимают за настоящих героев жители небольшой мексиканской деревушки, и они вынуждены искать путь к выживанию и спасению своей репутации.

В ролях 
 Стив Мартин — Лаки Дэй
 Чеви Чейз — Дасти Боттомс
 Мартин Шорт — Нэд Недерландэр
 Альфонсо Арау — Эль Гуапо
 Патрис Мартинес — Кармен
 Кай Вульф — немец
 Фрэд Аспарагус — бармен
 Джон Ловитц — Морти
 Джо Мантенья — Гарри Флуглман
 Бринк Стивенс — актриса немого кино (в титрах не указана)

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1986 года